Kappeln ist der Name folgender Orte:

 Kappeln, Stadt im Kreis Schleswig-Flensburg, Schleswig-Holstein
 Kappeln (bei Lauterecken), Ortsgemeinde im Landkreis Kusel, Rheinland-Pfalz
 Kappeln (Gemeinde Aspach), Ortschaft von Aspach (Oberösterreich), Bezirk Braunau am Inn, Österreich
 deutscher Name der Gemeinde Kappelen (Haut-Rhin), Frankreich
 Haus Kappeln, ehemalige Burg im Kreis Steinfurt, Nordrhein-Westfalen

Siehe auch:
 Cappeln
 Kappel
 Kappelen